Johann Bernhard Bach kan syfta på:

* Johann Bernhard Bach den äldre (1676–1749), tysk komponist 
 Johann Bernhard Bach den yngre (1700–1743), tysk komponist och organist

Se även 
 Johann Gottfried Bernhard Bach